Kaarle Ojanen kan syfta på:
 Kaarle Ojanen (1851–1927), finländsk politiker
 Kaarle Ojanen (1918–2009), finländsk schackspelare